River Heights může být:

 River Heights (Utah) – město v Utahu ve Spojených státech amerických
 River Heights (Saskatoon) – vesnice v provincii Saskatoon v Kanadě
 River Heights (Winnipeg) – vesnice v provincii Winnipeg v Kanadě